Verfhasmatodea è un sottordine dei Phasmatodea.

Altri progetti

Collegamenti esterni 

 http://phasmid-study-group.org/taxonomy/term/4990
 http://www.eol.org/pages/10593275
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=s&p=has_linkout&id=213547

Fasmoidei